Amerikai Egyesült Államok
 Beebe (Arkansas)
 Beebe (Dél-Dakota)
 Beebe (Ohio)
 Beebe (Washington)
 Beebe (Wisconsin)

Nevek
 Beebe (vezetéknév)